Municipio de Boyer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boyer (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Boyer (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.